Список инвазивных видов включает виды животных и растений, случайно занесенных человеком (или распространившиеся по созданным человеком коридорам) в новые для них регионы, где они успешно приживаются, начинают размножаться и захватывать новые территории.

Инвазивные («агрессивные») виды негативно влияют на местную фауну и флору, отчего становятся вредителями и карантинными объектами. Существует некоторая путаница относительно того, являются ли полными синонимами понятия «инвазивные» (от ) и «интродуцированные» виды, включая или не включая виды, являющиеся синантропными. Случайность заноса и нанесение вреда аборигенным экосистемам отличает инвазивные виды от интродуцированных.

Европа

Животные

Членистоногие

Ракообразные 
 Китайский мохнорукий краб (Eriocheir sinensis)

Насекомые 
 Harmonia axyridis
 Колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata)
 Coptotermes formosanus
 Ясеневая изумрудная узкотелая златка (Agrilus planipennis)
 Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis)
 Американская белая бабочка (Hyphantria cunea)
 Каштановая минирующая моль (Cameraria ohridella)
 Южноамериканский пальмовый бурильщик (Paysandisia archon)
 Красный пальмовый долгоносик (Rhynchophorus ferrugineus)

Муравьи 

 Аргентинский муравей (Linepithema humile)
 Красный огненный муравей (Solenopsis invicta)
 Pheidole megacephala
 Tapinoma melanocephalum
 Малый огненный муравей
 Lasius neglectus

Моллюски 
 Устрица гигантская (Crassostrea gigas)
 Crepidula fornicata (Common slipper shell)
 Речная дрейссена (Dreissena polymorpha)
 Ensis directus (American jack-knife clam)
 Ferrissia fragilis (Freshwater limpet)
 Potamopyrgus antipodarum (New Zealand mud snail)
 Melanoides tuberculatus (Red-rimmed melania)
 Рапана венозная (Rapana venosa)

Плоские черви 
 Diversibipalium multilineatum
 Platydemus manokwari
 Arthurdendyus triangulatus

Хордовые

Птицы 
 Нильский гусь (Alopochen aegyptiacus)
 Сухонос, или китайский гусь (Anser cygnoides)
 Горный гусь (Anser indicus)
 Канадская казарка (Branta canadensis)
 Домовая ворона (Corvus splendens)
 Попугай-монах (Myiopsitta monachus)
 Американская савка (Oxyura jamaicensis) (Ruddy duck)
 Ожереловый попугай Крамера (Psittacula krameri)

Млекопитающие 

 Кошка (Félis silvéstris cátus)
 Американская норка (Mustela vison)
 Нутрия (Myocastor coypus)
 Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides)
 Собака домашняя (Canis lupus familiaris)
 Ондатра (Ondatra zibethicus)
 Серая крыса (Rattus norvegicus)
 Чёрная крыса (Rattus rattus)

Растения 

 Айлант высочайший (Ailanthus altissima)
 Аморфа кустарниковая (Amorpha fruticosa)
 Карпобротус съедобный (Carpobrotus edulis)
 Caulerpa racemosa (Grape caulerpa)
 Caulerpa taxifolia, Mediterranean clone
 Crassula helmsii (Australian swamp stonecrop)
 Элодея канадская (Elodea canadensis)
 Fallopia japonica (Japanese knotweed)
 Гледичия трёхколючковая (Honey locust)
 Борщевик Мантегацци (Heracleum mantegazzianum)
 Hydrocotyle ranunculoides (Floating pennywort)
 Impatiens glandulifera (Himalayan balsam)
 Myriophyllum aquaticum (Parrot feather)
 Rhododendron ponticum
 Робиния псевдоакация (Robinia pseudoacacia)
 Клён ясенелистный (Ácer negúndo)

Россия

Австралия

Животные

Насекомые 
 Табачная белокрылка (Silverleaf whitefly)
 Огненные муравьи (Solenopsis invicta; Red imported fire ant)
 Оса германская (Vespula germanica)

Млекопитающие 

 Одногорбый верблюд (Camelus dromedarius)
 Домашняя собака (Canis lupus familiaris)
 Коза домашняя (Capra hircus)
 Африканский осёл (Equus africanus)
 Осёл (Equus asinus)
 Лошадь домашняя (Equus caballus)
 Кошка (Felis silvestris catus)
 Lepus capensis (Cape hare)
 Домовая мышь (Mus musculus)
 Европейский кролик (Oryctolagus cuniculus)
 Малая крыса (Rattus exulans)
 Серая крыса (Rattus norvegicus)
 Чёрная крыса (Rattus rattus)
 Домашняя свинья (Sus scrofa domestica)
 Рыжая лисица (Vulpes vulpes)
 Коала на о. Кенгуру

Контроль 
В Международном союзе охраны природы с 1993 года действует группа специалистов по инвазивным видам — ISSG, и ведётся база данных об инвазивных видах. В России организацией, контролирующей ввоз инвазивных видов является Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Примечания

Литература 
 
 «Колорадский картофельный жук, Leptinotarsa decemlineata Say. Филогения, морфология, физиология, экология, адаптация, естественные враги». М., «Наука», 1981. 375 с. 
 Григорьевская А. Я., Лепёшкина Л. А., Владимиров Д. Р., Сергеев Д. Ю. К созданию черной книги Воронежской области // Российский Журнал Биологических Инвазий.

Ссылки 
 
 Монография: Самые опасные инвазионные виды России (ТОП-100)
 Приказ Минсельхоза № 501 от 15 декабря 2014 года «Об утверждении Перечня карантинных объектов»
 Федеральный закон «О животном мире» (с изменениями на 3 августа 2018 года) (Статьи 24, 25, 28)
 Глобальная Система по Биоразнообразию (Global Biodiversity Information Facility)
 iNaturalist: Социальная сеть для биологов, позволяющая делиться информацией о местах обнаружения биологических объектов, её данные используются, в том числе, для обнаружения инвазивных видов

Списки:Экология
Списки таксонов
Инвазивные виды